Konsultation kan avse:
 Konsultation (bahai) – beteckningen på de bahá'í-troendes speciella andligt-administrativa rådplägninsteknik
 Medicinsk konsultation